Gem – część rozgrywki w tenisie ziemnym
 GEM – środowisko graficzne firmy Digital Research dla systemów DOS
 GEM – system zarządzania pamięcią
 Gem – skrót łacińskiej nazwy gwiazdozbioru Bliźniąt
 Miejscowości w USA:
 Gem – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Gminy w USA:
 Gem (ang. Gem Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Gem (ang. Gem Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gem (ang. Gem County) – w stanie Idaho